Ла Питајера има више значења:

 Ла Питајера (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Питајера (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику